Celina Mikolajczak, astronome américaine
Izabella Mikołajczak connue sous le nom d'Izabella Miko, (née en 1981), actrice américano-polonaise 
Krzysztof Mikołajczak (né en 1984), escrimeur polonais
Martyna Mikołajczak (née en 1991), rameuse d'aviron polonaise
Tomasz Mikołajczak (né en 1987), footballeur polonais